Десятый сезон женской сборной России по футболу.

Чемпионат Европы 
 второй раз участвовала в финальной стадии Чемпионата Европы.

Состав сборной на турнире.

Матчи 
Матчи женской сборной России по футболу в 2001.

Официальные матчи 

 Легенда

Сотый официальный матч сборной России.

Товарищеский матч

Игры и голы 

Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 2001 года».

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники 
Примечания

См. также